Amapá (staat), een deelstaat van Brazilië
 Amapá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amapá
 Amapá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amapá
 Amapá do Maranhão, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Amapá (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico

Zie ook
 Mesoregio Norte do Amapá
 Mesoregio Sul do Amapá